«Храбре́ц» () — кинофильм, снятый актёром Джонни Деппом по повести Грегори Макдональда The Brave (в русском переводе — «Отчаянный», «Смельчак»). Помимо режиссирования, Депп сыграл в фильме главную роль.

Кинолента является режиссёрским дебютом Джонни Деппа. Презентация самого фильма состоялась на Каннском фестивале 1997 г.

Сюжет 
Безработный и отсидевший в тюрьме индеец по имени Рафаэль ищет работу, чтобы прокормить свою семью, живущую на свалке возле города. Он попадается на глаза к продюсеру фильма, в планах которого снять настоящее убийство, и тот предлагает сделку: жестокая смерть за сумму в 50 тысяч долларов. Герою даётся всего одна неделя. Он продолжает жить своей обычной жизнью, не прикасаясь к авансу продюсера. Но вскоре к нему приходит понимание того, что назад хода нет. И Рафаэль пытается за оставшееся время помочь своей семье, сделать её жизнь хоть немного приятнее. Но предстоит неминуемая расплата…

В ролях 
 Джонни Депп — Рафаэль
 Марлон Брандо — Маккарти
 Коди Лайтнинг — Фрэнки
 Маршалл Белл — Ларри
 Фредерик Форрест — Лу-старший Люпе Онтиверос — Мария''

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке